Пухляковское сельское поселение — муниципальное образование в Усть-Донецком районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Пухляковский.

География 
Живописное место на правом берегу Дона.

История 
В этих местах жил писатель Анатолий Вениаминович Калинин. Здесь снимали известный советский фильм «Цыган».

Административное устройство 
В состав Пухляковского сельского поселения входит 1 населённый пункт:
 хутор Пухляковский.

Население

Фотогалерея

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Пухляковское сельское поселение. Администрация Усть-Донецкого района.

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Усть-Донецкого района